Крушение TGV у Экверсайма — катастрофа поезда TGV Duplex, произошедшее 14 ноября 2015 года вблизи коммуны Экверсайм (Эльзас, Франция) на новой сооружаемой скоростной линии Париж — Страсбург входящей в LGV Est. В результате происшествия погибло 10 человек (по другим данным 11), ещё около 60 пострадало.

Во время крушения в поезде находилось 53 человека; это был не только технический персонал SNCF, но и четверо детей. Этот поезд осуществлял курсирование по линии с целью её обкатки и проверки технических параметров. До этого крушения ни одно из происшествий с TGV, происходивших во Франции, не имело столь серьёзных последствий.

Поезд следовал с запада на восток, сход произошёл в кривой до виадука над каналом на скорости около 350 км/час, что машинист отрицал. Вагоны упали с виадука в канал Марна — Рейн.

Запуск скоростной железной дороги Париж — Страсбург, на которой произошла катастрофа, был запланирован на апрель 2016 года. Пока там проводились испытания. Поезд Dasye 744 тестировал вторую секцию высокоскоростной линии Париж — Страсбург. В момент схода, согласно показаням машиниста, скорость составляла 176 км/час, и эта скорость не превышает максимальную для данного участка пути. После схода головной вагон ударился о парапет виадука и загорелся, остальные вагоны упали в междупутье, часть из них по инерции проскочила в канал.

После происшествия на место прибыли жандармы, скорая помощь, пожарная охрана. Раненые и психологически пострадавшие свидетели крушения были перемещены в больницу коммуны Экверсайм. Среди погибших был и один человек, проходивший мимо места крушения.

В течение нескольких часов на место происшествия прибыли министр экологии, устойчивого развития и энергетики Сеголен Руаяль и государственный секретарь по вопросам транспорта, моря и рыболовства, Ален Видал.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

Железнодорожные происшествия во Франции 2015 года
Пожары во Франции 2015 года
Пожары 2015 года